Аншлаг (також Аншлаґ) — поняття, яке може мати різні значення:

 Аншлаг — оголошення, заголовок в ЗМІ. 
 Аншлаг — кордонний знак, щит, табличка.
 «Аншлаг» — російська гумористична телепередача.

Особи
 Сім'я Аншлаґ (подружжя Андреас та Гайдрун Аншлаг) — російська шпигунська пара, спіймана в ФРН, яка під фальшивими іменами і з фальшими документами видавала себе за етнічних «німців-імігрантів» (справжні імена-прізвища: Олександ та Ольга Рост)

Виноски